Le Championnat du Portugal de football D2 1994-1995 est la  de la compétition qui voit le sacre du Leça Futebol Clube.

Le meilleur buteur de la saison est le joueur croate Rudez Thiomir qui inscrit 20 buts avec le Sporting Clube Campomaiorense.

Classement 

|}

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 1994-1995
 Coupe du Portugal de football 1994-1995

Championnat du Portugal de football de deuxième division
Football D2
Football D2
Portugal
Portugal